Iglehart ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Iglehart (* 1933), US-amerikanischer Mathematiker
 James Monroe Iglehart (* 1974), US-amerikanischer Musicaldarsteller